Эрне́ст Хо́рас А́йзинг (, 1884 — 1973) — австралийский ботаник.

Биография 
Родился 1 июля 1884 года в Норвуде близ Аделаиды.

В 1913 году женился на Изабелле Локхарт Куин, у пары родились сын Джеффри Эрнест (1915—1943) и три дочери — Изабел Кристи (1919), Маргарет Люси (1919) и Хелен Кристи (1924). С 1914 года Айзинг работал на Южно-Австралийских железных дорогах.

С 1915 года занимался флористическими исследованиями, собирал гербарий флоры Австралии. Будучи работником железных дорог, Айзинг имел возможность путешествовать по отдалённым регионам материка.

С 1915 года Айзинг — в Секции полевых естествоиспытателей Королевского общества Южной Австралии. В 1918 году избран членом Королевского общества Южной Австралии, в 1939—1940 годах был вице-президентом Общества.

После гибели сына Джеффри, воевавшего в Королевских военно-воздушных силах, в 1943 году над Бирмой, Айзинг покинул Королевское общество, оставил изучение ботаники и стал проповедником в Методистской церкви.

На решение Айзинга продолжить изучение флоры Австралии в 1954 году повлияли Хансйорг Эйхлер и Констанс Эрдли. Он занялся изучением сложнейшего в систематическом плане семейства Маревые, последнюю статью напечатал в 1969 году.

Скончался 15 мая 1973 года в Аделаиде.

Некоторые публикации

Растения, названные именем Э. Айзинга 
  — 
  — 
 
  — , nom. nov.

Ссылки